Mały Książę – książka Antoine’a de Saint-Exupéry’ego wydana w 1943 roku
 Mały Książę – amerykańsko-brytyjski filmowy musical fantasy zrealizowany z 1974 roku
 Mały Książę – japoński serial anime z 1978 roku
 Mały Książę – album muzyczny Marka Bilińskiego z 2010 roku
 Mały Książę – francuskie-niemieckie-włoski serial animowy z 2010 roku
 Mały Książę – francuski film animowany z 2015 roku
 Mały Książę – księżyc planetoidy (45) Eugenia z pasa głównego planetoid